Прионі́ні ( Latreille, 1802 = Derobrachynae Pascoe, 1869 = Titanii (Thomson) Lameere, 1904 (як частина) — триба жуків з родини вусачів, яка налічує близько 30 родів, Розповсюджених на всіх континентах, окрім Антарктиди. переважно

Роди 
 Derobrachus Audinet-Serville, 1832
 Osphryon Pascoe, 1869
 Pogonarthron Semenov, 1900
 Prionus Geoffroy, 1762
 Braderochus Buquet, 1852
 Titanus Audinet-Serville, 1832

Література 
 Saalas U., 1936 — Über das Flügelgeäder und die phylogenetische Entwicklung der Cerambyciden — Annales Zoologici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo 4 (1): 1-193.
 Lameere A., 1903 — Révision des Prionides. Troisième mémoire. Spondylines — Annales de la Société entomologique de Belgique XLVI: 303—334.
 Ulrich Bense: Longhorn Beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf, Weikersheim 1995.
 Napp D.S. 1994 — Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera, Chrysomeloidea) — Revista Brasileira de Entomologia 28 (2): 265—419.

Посилання 
 Систематика триби на порталі BioLib  

Прионіни
Триби комах